

Mercato

Arrivi
 Simone Parodi da Volley Corigliano
 Javier González da Volley Bassano
 Francesco Fortunato da Latina Volley
 Mattia Rosso da Volley Isernia
 Marlon Yared da BluVolley Verona
 Renato Felizardo da Taranto Volley
 Andrea Battilotti da Abasan Bari

Partenze
 Manuel Coscione a M. Roma Volley
 Giacomo Rigoni a Cagliari Volley
 Igor Omrcen a Lube Macerata
 Giba a  ()
 Edoardo Rabezzana a Volley Cavriago
 Garcia Pires Ribeiro Riad a Latina Volley
 Lucio Antonio Oro a Callipo Sport

Risultati
 Sconfitta ai Play-off Scudetto da Pallavolo Piacenza

Rosa

Staff tecnico 
 1º allenatore  Silvano Prandi
 2º allenatore  Camillo Placì
 Assistente-Scoutman  Alessandro Piroli
 Scoutman  Andrea Rinaudo

Voci correlate
 Serie A1 2007-2008 (pallavolo maschile)

Collegamenti esterni
 

Piemonte Volley
Cuneo